Переулок Луначарского:

Беларусь 

 Переулок Луначарского — переулок в Гомеле

Россия 

 Переулок Луначарского — переулок в Армавире Краснодарского края
 Переулок Луначарского — переулок в Белгороде
 Переулок Луначарского — переулок в Ессентуках Ставропольского края
 Переулок Луначарского — переулок в Калуге
 Переулок Луначарского — переулок в Копейске Челябинской области
 Переулок Луначарского — переулок в Омске
 Переулок Луначарского — переулок в Ростове-на-Дону
 Переулок Луначарского — переулок в Хабаровске
 Переулок Луначарского — переулок в Шахтах Ростовской области

Украина 

 Переулок Луначарского — переулок в Горловке Донецкой области
 Переулок Луначарского — прежнее название Слободского переулка в Киеве
 Переулок Луначарского — прежнее название Вышиваного переулка в Краматорске Донецкой области
 Переулок Луначарского — прежнее название переулка Военный Городок-1 в Кривом Роге Днепропетровской области
 В Макеевке Донецкой области
 16-й Переулок Луначарского
 17-й Переулок Луначарского
 Переулок Луначарского — прежнее название Рубинового переулка в Мариуполе Донецкой области
 Переулок Луначарского — прежнее название переулка Ивана Бойко в Новомиргороде Кировоградской области
 Переулок Луначарского — прежнее название переулка Николая Костомарова в Прилуках Черниговской области
 Переулок Луначарского — прежнее название переулка Генерала Грекова в Сумах

См. также 

 Улица Луначарского
 Проспект Луначарского
 Проезд Луначарского
 3-й Въезд Луначарского — прежнее название 3-го Въезда Мирошниченко в Мерефе Харьковской области
 Площадь Луначарского